Ponos Ratkajevih hrvatska je telenovela snimana 2007. i 2008. godine.

Glavni likovi

Karlo pl. Ratkaj 

Grof Karlo pl. Ratkaj fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je od 1. do 131. epizode i od 170. epizode do kraja serije tumačio Božidar Alić. Lik se od 131. do 170. epizode nije pojavljivao te je smatran mrtvim, zbog fizičkog obračuna redatelja Branka Ivande i Božidara Alića, nakon kog je Alić doživjeo potres mozga, te je njegov lik izbrisan iz serije. Ipak je vraćen blizu kraja.

Karlo je plemenitaš, nije navikao na rad, te je oduvijek uživao u obiteljskom bogatstvu. Vlasnik je tvornice slatkiša Union, te prividna glava obitelji Ratkaj. Prava zvijezda vodilja obitelji je njegova majka Antonija, koja "kroji" njegov život umjesto njega.

Lud je za svojom ženom Veronikom, iako je svijestan da on nju voli više nego ona njega. Upravo iz tih razloga ne podnosi vinara Josipa Jurića. Krije da je zapravo oteo Veroniku Josipu, te da je nakon Prvog svjetskog rata falsificirao papir o njegovoj smrti. Tada ulazi u vezu s Veronikom, koja je bila zaručena za Josipa, te je oženi. Vrijemenom dobivaju sina Krstu i kćer Izabelu.

Nakon dužeg vrijemena, s obitelji se seli u dvorac Miljana u Bizjaku iz Zagreba. Neprilike mu stvara ponovni susret s Josipom, te nove nevolje dolaze kad Veronika saznaje za krivotvorenje Josipove smrti. Tada ulazi u aferu s Veronikinom prijateljicom, barunicom Sofijom. Tad ulazi u političke vode, kao Mačekov saveznik. Međutim, sve njegove političke poteze vuče Antonija. Također je od početka serije u svađi sa sinom Krstom zbog njegovog političkog opredjeljenja, te zanemarivanja plemićke titule.

Kasnije se razvodi od Veronike, a i kreće aferu sa sluškinjom Ivkom, kojoj napravi dijete i odbija platiti abortus, a Sofija je istjera.

Nakon pada vlade, Krstin prijatelj Vjenco mu pomaže pri bjegu.

Kasnije, odvode ga ustaški logor. Tamo ga muči bivši zaposlenik Krešo, koji je postao upravnik logora. Dana kad Ustaše odvode zatvorenike u Jasenovac, Karlo uz pomoć radnika uspijeva pobjeći. Međutim, Krešo ga vidi, te ga upuca.

Svi misle da je mrtav, međutim krajem serije se vraća. Ispostavlja se da se samo onesvijestio, te da su krivo procijenili njegovu smrt. Karlo se probudio okružen leševima, te je bježao dok se nije našao u Švicarskoj. Nakon dužeg vremena se vraća u Hrvatsku i miri se s Veronikom.

Na kraju serije živi s Veronikom i Ivkinom kćeri Tesom o kojoj je Veronika preuzela brigu u Josipovoj kući.

Veronika pl. Ratkaj 

Grofica Veronika pl. Ratkaj, rođena Zlatar, fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Sanja Vejnović.

Nježna, emotivna, moralni stup obitelji Ratkaj. Veronika je nekada bila najljepša djevojka u mjestu i zaručnica Josipa Jurića, a u nju je također bio zaljubljen Karlo pl. Ratkaj. Međutim, Josip odlazi u rat i Karlo krivotvori papir o njegovoj smrti. Nakon toga, Veronika se zbližava s Karlom i vjenčaju se. Dobivaju sina Krstu i kćer Izabelu.

Vraća se s obitelji iz Zagreba u dvorac Miljana u Bizjaku, te ponovnim susretom s Josip Jurićem se opet rasplamsava stara ljubav. U Miljanu ugosti i staru prijateljicu Sofiu i njezinu kćer Lotte. Lotte se treba udati za Krstu, koji ju ne voli. Sofia baca oko na Karla i kreće njihovo preljubništvo. 

Veroniki vrijemenom biva dosta svega, a ponajviše Antonijinog provociranja na račun toga što Veronika nije plemićke krvi. Kreće s čestim ispadima, te ju Karlo smiješta u sanatorij. Tamo ponovno susreće Josipa i oni polako započinju romantičnu vezu.

Međutim, Izabela više ne želi čuti za majku zbog saznanja da Veronika nije plemićkog podrijetla, a Krsto je ljut na nju jer ju je uhvatio u Josipovom zagrljaju.

Nakon izlaska iz sanatorija, Veronika se seli Josipu. Oni započinju zajednički život. Veroniki treba hobi, te nalazi posao kao krojačica u salonu prijatelja Bartola. Kasnije otvara pućku kuhinju za Židove, iako to nije veselilo Josipa, jer je on bio ustaša. Veronikina bivša sluškinja Ivka, koja je ostala u drugom stanju s Karlom, dobiva posao u kuhinji, gdje se i porodi. Međutim, Ivka napušta dijete, te brigu o maloj Tesi ostavlja Veroniki.

Planira udati se za Josipa, međutim, ostavlja ga pred oltarem, iz straha prema Josipu. Naime, Veronika više ne prepoznaje svog starog zaručnika u bezosjećajnom i posesivnom članu ustaškog pokreta. Veronika se tada seli Bartolu.

Josip je ljut, te se odlučuje osvetiti Veroniki. Svojom spačkom joj zatvara kuhinju.

Nakon dosta vrijemena, Karlo se vraća. Ispostavlja se da nije mrtav. Veronika, Tesa i on kreću zajednički život.

Međutim, planove joj remeti Ivkin povratak. Ivka želi Tesu za sebe, te tuži Veroniku, međutim, Ivka joj ipak pušta da Tesa ostane kod nje.

Na kraju serije živi s Karlom i Tesom u Josipovoj kući.

Antonija pl. Ratkaj 

Grofica Antonija pl. Ratkaj fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je od 1. do 144. epizode tumačila Ljubica Jović.

Antonija je Karlova majka. Jedina je preživjela predstavnica starog hrvatskog plemstva Ratkaj. Vrlo konzervativna osoba, ne razumije društvene promjene i ne snalazi se u njima. Postaje zagovornica ustaškog režima i pokušava upravljati Karlovim političkim postupcima, kao i njegovim privatnim životom. Upleće se u ljubavne živote svih ukućana Miljane.

Antonija od prvog dana ne podnosi Veroniku. Glavni razlog tome je to što Veronika nije plemićkog podrijetla. Također nije u ljubavi s barunicom Sofijom. Najveći saveznik u očuvanju plemićke titule obitelji, kao i dvorca Miljana joj je unuka Bela. Razočarana je u starijeg unuka Krstu, kojeg ni ne zanima plemićka titula i bogatstvo obitelji, za razliku od razmažene Bele.

Antonija ipak ne može shvatiti Belinu odluku da se uda za poručnika iz Srbije, Nemanju. Antonija ga ne podnosi i ne trudi se to skriti. Antonija želi udati Belu za poštenog i odanog potporučnika Bijelića, koji je zaljubljen u Belu.

Dosta kasnije, Antonija ponovno susreće ljubav iz mladosti - Branka Lorgera. On se doseljava k njoj u Miljanu, te se kasnije i vjenčaju.

Antonijinu sreću kvare ustaše. Jedne noći, Krešo uz dva pratioca dolazi u Miljanu, te pucaju u i ubijaju Antoniju i Branka. Također kradu zlato i novac iz dvorca.

Krsto pl. Ratkaj 

Krsto pl. Ratkaj fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačio Janko Popović Volarić.

Krsto je stariji sin Veronike i Karla. On je medicinar, moralan, pošten, lijep, lud za Helenom Jurić s kojom ne smije biti.

Krsto nikada nije mario za titulom obitelji, te svime što ona donosi. Zato je često ulazio u konflikte s obitelji, najviše s Antonijom, Karlom i Belom. Zbog svojih vjerovanja pridružuje se komunističkoj partiji, na nezadovoljstvo obitelji.

Pred vjenčanjem je s Lotte, kćeri Veronikine najbolje prijateljice, barunice Sofije, koju ne voli, iako je Lotte luda s njim. Međutim, Sofija ne prihvaća ne kao odgovor te će uraditi sve kako bi Lotte udala za Krstu, te laže kako se Krsto napio i obesčastio, tj. silovao Lotte.

Krsto je zaljubljen u Helenu Jurić, kćer Josipa Jurića, Karlovog glavnog neprijatelja te je njihova ljubav "zabranjena". Helena je također u komunističkom pokretu.

Krsto se kasnije pod pritiskom obitelji ženi Lotte.

Ne prolazi dugo, te on s drugima bježi u šumu u borbu protiv ustaša. Na kratko vrijeme se vraća jer mu je Antonija pripisala Miljanu.

Helena, koju je ustaša i manijak Vilko silovao na dan Krstinog vjenčanja, ostaje trudna. Prije toga, Helena je spavala i s Krstom. Stoga, pitanje je čije je dijete. Krsto i Helena su sretni u šumi, no sreću im kvari Vilko. On želi Helenu i njezino dijete Zorana za sebe.

Vilko im stvara neprilike kada se pridružuje komunistima, te otima Zorana. Krsto ga ubija.

Na kraju serije, živi s Helenom, Zoranom, te sinom Josipom koje se rađa u posljednjoj epizodi serije a koji je dobio ime po svom djedu.

Izabela "Bela" pl. Ratkaj 

Izabela "Bela" Lazarević, rođena pl. Ratkaj, fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Marijana Mikulić.

Bela je mlađa kćer Veronike i Karla Ratkaja. Sušta je suprotnost bratu i majci. Bela je ohola, sebična, samoživa, zlobna, pakosna. Bela je oduvijek uživala u svemu šta joj plemićka titula donosi.

Što se tiče obitelji i imanja njezin prioritet je Miljana, koje se želi dočepati. Ne razgovara s majkom, od kad je saznala kako ona nije plemićka podrijetla.

Bela je pred udajom za Nemanju Lazarevića, potporučnika iz Srbije, iako je njezin "nesuđeni muž" prijatelj Ivan Bijelić. Bela ni ne sanja tko je Nemanja zapravo, te da ju vara.

Bela kasnije upoznaje Franju Valenta, te Ranka Hebba i preko njih se sprijatelji s Antom Pavelićem i postaje član ustaškog pokreta. Uživa biti "ustaška princeza". Međutim, ne shvaća kako je ustaše samo koriste da bi došle do novca njezina oca, te da ga zatvore.

Nakon vjenčanja s Nemanjom, on joj u lice govori kako ju ne voli, te da ju ostavlja. Bela je skrhana i otjera ga. Kasnije se postara da ga zatvore, međutim nakon njegova strijeljanja (s kog je uspio pobjeći), priznaje sebi da ga još voli.

Tada ulazi u vezu s Vilkom, koji je angažiran da se brine o Antoniji, te živi u Miljani. Vilko manipulira Belom koja ne shvaća da mu je prioritet Helena, te da je bolesni manijak. Vilko emocionalno, a često i fizički zlostavlja Belu. Bela ga se kasnije kreće bojati, nakon što shvati kakav je.

Nakon rastanka od Vilka, odlazi pomoći Dagmar u Valentininom cabaretu koji do kraja serije vodi.

Na kraju, miri se s Nemanjom i žive u cabaretu.

Sofia Walkovski 

Barunica Sofia Hebb, poznatija pod ranijim prezimenom Walkovski, fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Mia Begović.

O njezinoj prošlosti se ne zna mnogo, zna se da je imala muža Kristofa koji je umro. Poznata je po svojoj prevrtljivosti i spletkarenju. Živi u dvorcu Miljana zbog svog prijateljstva s Veronikom, ali joj ipak spletkari iza leđa i pokušava ostvariti ljubavnu vezu s Karlom, u glavnom iz interesa. 

Poznato je da je podrijetlom iz Beča, gdje je najvjerojatnije i upoznala Veroniku. Nakon što joj je muž umro, Sofija je u dugovima do grla. S kćeri Lotte dolazi u dvorac Miljana. Odlučna je ugurati Lotte u brak iz interesa s Krstom, ma po koju cijenu. Tako je lagala kako je pijani Krsto obesčastio njezinu kćer silovanjem.

Sofia je dirigirala Lottinim postupcima. Jedno vrijeme ju je i tukla.

Nakon što ju Karlo ostavlja nakon duge afere, Sofia je ljuta. Upoznaje doktora Ranka Hebba, ustašu, te počinje aferu s njim.

Kasnije se vjenčaju, no Sofia se prije toga morala odreći Lotte.

Nakon rata bježi s Rankom u Argentinu. Kasnije im se pridružuje i Lotte.

Charlotte "Lotte" Walkovski 

Charlotte "Lotte" Walkovski fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Ana Vilenica.

Lotte je Sofijina kćer. Bečka koketa u lovu na Krstu. Ne toliko praznoglava poput Bele, ali, baš kao i ona, spremna napraviti sve da se uda za čovjeka kojeg je izabrala. Lotte je naivna, zaljubljena, te luda za Krstom, iako podsvijesno zna da on nju ne voli koliko ona njega, te da u pitanju nije ona prava ljubav, za kojom toliko čezne. Kad je usamljena svira klavir, što radi veoma dobro, iako njezina majka u tome ne vidi ništa.

Lotte je dosta izgubila smrću oca, za koju često krivi majku. Bila je okružena mentorima, privatnim profesorima, sve u svemu bogatstvom i raskoši. Nakon toga, s majkom je do guše u dugovima, te je prinuđena doći u Hrvatsku i živjeti u dvorcu Miljana.

Sofija je odlučna u namjeri da uda Lotte za Krstu iz ličnih interesa, iako se Krsti ne sviđa Lotte. Ona dirigira svim Lottinim postupcima, te je često tjera lagati. Na primjer, kada su iscenirale da je Krsto silovao Lotte. Često trpi i fizičko zlostavljanje od strane majke.

Kasnije, Lotte se udaje za Krstu, međutim, on ju ostavlja i odlazi u šumu.

Vrijemenom, prestaje kontakt s majkom i kreće misliti svojom glavom. Ostaje u Miljani s Antonijom, Belom i Lorgerom. Tada se veže s groficom Antonijom, koja u oporuci navodi kako dozvoljava Lotti živjeti u Miljani zauvijek. Jedno vrijeme, dok je bio u Miljani, Vilko ju zlostavlja.

Istinska ljubav za kojom tako dugo žudi joj se iznenada događa, kada pronalazi Randyja. Randy je britanski agent, čiji se avion srušio u Bizjaku. Lotte ga nalazi i njeguje ga. Krajem rata, odlaze u London.

Posljednji put Lotte se pojavljuje u posljednjoj epizodi serije, kada održava koncert na klaviru u Buenos Airesu, u Argentini.

Helena Jurić 

Helena Jurić fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Ivana Bolanča.

Helena je Josipova kćer. Najljepša i najbolja djevojka u mjestu. Serija prati njezin razvoj iz male djevojke iz malog mjesta u vrsnu samostalnu ženu i novinarku, koja preživi kalvariju rata i nesretnu ljubav prema Krsti pl. Ratkaju.

Helena je živjela sretno s ocem, međutim život joj se naglo okreće kada postaje komunista, zaljubi se u Krstu i saznaje da je spisateljica Mila Jergović njezina tetka, te Josipova sestra koje se odrekao. Zbog svega ovoga u svađi je s ocem, s kojim više ne razgovara.

Helena traži smještaj i postaje podstanarka Židovke Lise Cohen, s kojom se brzo sprijatelji, te kojoj ubrzo mjenja život.

Helena je nesretno zaljubljena u Krstu, koji je pred vjenčanjem s Lotte. U Helenu je opsesivno zaljubljen ustaša, te manijak Vilko. Zato mrzi Krstu i Bijelića. Inače, Bijelić je potporučnik koji je jedno vrijeme bio zaručen za Helenu. Vilko ga kasnije ubija.

Na noć Krstina vjenčanja, Vilko siluje Helenu. Kasnije je ucjenjuje životom najbolje prijateljice Tereze da šuti. Nekoliko dana prije toga, ona je spavala s Krstom. Helena ostaje trudna, no tko li je otac? Ovo pitanje, koje do kraja serije nije razriješeno, muči i Vilka i Krstu.

Vilko je u to vrijeme bio u vezi s Belom. On je pak želio oteti Heleni sina Zorana i živjeti s njim i Belom. Helena je uplašena, te bježi u šumu, gdje se porađa. Najveća podrška joj je Krsto...

Nakon Vilkove smrti, Helena i Krsto započinju obiteljski život sa Zoranom, te Helena još jedanput ostaje trudna i na kraju serije rađa sina koji dobiva ime po svom (tada pokojnom) djedu Josipu. Pred kraj je također pisala i roman Crvena staza inspirisan ratnim događajima nje i njezinih prijatelja, koji na kraju serije biva izdat.

Josip Jurić 

Josip Jurić fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je od 1. do 174. epizode tumačio Zijad Gračić.

Josip je Helenin otac. Udovac. Karizmatičan čovjek srednje generacije koji je imao težak život. Rano je ostao bez svoje velike i neprežaljene ljubavi Veronike. Život mu je obilježen tim događajem, i živi samo za svoju kćer. Vlasnik je obrta za proizvodnju vina, iznimno pošten i omiljen u mjestu.

S Veronikom bio je zaručen sve dok nije otišao u rat. Karlo je tada krivotvorio papir o njegovoj smrti, te mu oteo Veroniku.

Nakon dosta vremena, Ratkajevi se vraćaju u Bizjak i Veronika i Josip se ponovno sreću. Međutim, vrijeme je promijenilo Josipa. On je sada poprilično hladan, bezosjećajan, te surov. Pristalica ustaškog pokreta, čiji je ugledni član, iako se ne slaže uvijek s Hebbovim, Valentovim, te Pavelićevim odlukama.

Također se posvađa s kćeri Helenom, nakon što ona saznaje da je on ustaša (jer je ona komunist), te da ona zapravo ima tetku (Josipovu sestru koje se on odrekao) i da je u pitanju čuvena spisateljica Mila Jergović.

Josip kasnije završava u sanatoriju u kom je i Veronika. Njih dvoje se zbližavaju. Kasnije oboje izlaze iz njega, nakon čega Veronika napušta Karla i kreće živjeti s Josipom. Oni planiraju vjenčanje.

Međutim, čak i Veronika kreće uviđati da se Josip promijenio. Naime, Veronika više ne prepoznaje svog starog zaručnika u bezosjećajnom i posesivnom članu ustaškog pokreta. Ostavlja ljutog Josipa na ceremoniji vjenčanja.

Josip joj se odlučuje osvetiti, te svojom spačkom joj zatvara pučku kuhinju za Židove.

Kasnije, napušta ustaše i miri se s Helenom. Oni ponovno kreću živjeti zajedno. Lisa, Helena i Zoran se doseljavaju Josipu. Također se miri i s Milom.

Umire nakon što ga komunisti odvode.

Elisabeth "Lisa" Cohen 

Elisabeth "Lisa" Cohen, rođena Peltić, fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačila Vanessa Radman.

Lisa je lijepa mlada Židovka, udovica koja živi od naslijeđenog novca svog bogatog muža i zelenaštva. Prije nego što se udala za bogatog Ezru, te ga otela od njegove žene Dagmar, radila je kao njegova kuvarica. Udajom za Ezru postaje Židovka, te od Kršćanke Lize Peltić postaje Elisabeth Cohen.

U trenutku kad upoznajemo Lisu, ona izdaje svoj ogromni stan Heleni Jurić. Život joj se okreće naopačke kad se sprijatelji s njom. Vrijemenom, prelazi na stranu komunista.

Također je u aferi s Nemanjom, te stvara Beli probleme.

Kasnije, prva žena Lisinog pokojnog muža, Dagmar, se vraća iz Njemačke i planira oteti Lisi sve što ima jer je "njezino". Ona ju tuži. Lisa uzima za odvjetnika Heleninog i Krstinog prijatelja Vjencu. Oni ulaze u vezu, no Lisa ga ostavlja nakon što saznaje da je spavao s Dagmar.

Kasnije se iznenada sprijatelji s Dagmar.

Ubrzo, na Lisu oko baca visokopozicirani ustaša Franjo Valent, no Lisi je on odvratan. Dagmar nagovara Lisu da se uda za Franju, isključivo kako bi se spasila odlaska u logor. Lisa nerado pristaje na brak s Franjom.

Ubrzo, postaje sve gore i gore. Franjo istjera Helenu i Terezu/Marijanu (drugu podstanarku) kako bi imao stan samo za sebe i Lisu. Nedugo zatim, Lisa počinje trpeti teško fizičko zlostavljanje od strane njezinog muža Franje.

Ubrzo ostaje trudna, što je Franjo jako želio. Međutim, ne govori mu da je trudna, te abortira. Nakon što Franjo to sazna, kreće s još gorim zlostavljanjem.

Lisa je primorana da pobjegne. Odlazi u Vjencin stan, gdje su Helena i Lotte. Ubrzo s njima dvijema odlazi u šumu kod ostalih. Tamo se ponovno zbližava s Vjencom.

Na kraju serije, Lisa i Vjenco su ponovo skupa. Žive u Lisinom stanu iz kog se (tada već pokojni) Franjo konačno iselio. Planiraju vjenčanje.

Vilko Orešković 

Vilko Orešković fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je od 1. do 177. epizode serije tumačio Amar Bukvić.

Vilko je ustaša, zločinac, manijak. Njegov otac je Mijo, konjušar na imanju Ratkajevih, a majka mu je odavno mrtva. Vilko je otkad zna za sebe opsjednut za Helenom Jurić te jedno zna sigurno - ona mora biti njegova. On je bezosjećajan, nasilan, zao. Mrzi svakoga ko se približi Heleni, stoga ne podnosi Krstu.

Vilko je strašni ustaša. Ubija koga stigne, izvršava često sumanuta naređenja Valenta i Hebba. Ljut je što ne može imati Helenu.

Koliko je opsjednut Helenom pokazao je više puta, a to je jednom pokazao tako što je naredio ubojstvo njezinog zaručnika Ivana Bijelića. Ipak, sve je namješteno da izgleda kao nesretni slučaj.

Kasnije postalo mu je dosta čekanja, te poduzima radikalne mjere - prestreta Helenu na putu do Krstinog i Lottinog vjenčanja, te ju siluje. Ona ostaje trudna.

Međutim, Vilko ne zna da je Helena spavala s Krstom nekoliko dana prije toga, te da je dijete možda Krstino. On je odlučan u namjeri da dobije njezino dijete.

U to vrijeme, postavljen je na mjesto Antonijinog čuvara u Miljani. Tada ulazi u vezu s Belom, koja ne shvaća kakav je on bolesnik. Vilko često zlostavlja, te plaši Lotte, a također primjenjuje par puta i fizičko zlostavljanje nad Belom, koja ga se jedva uspijeva riješiti.

Vilko saznaje da je prestrašena Helena pobjegla u šumu Krsti i drugim komunistima, te da se tamo porodila. Vilko napušta ustaše i bori se na strani komunista. Postaje nacionalni heroj. Tada otima Heleninog sina Zorana i planira pobjeći s njim.

Krsto ga uspijeva stići, te ga ubija. U posljednjoj epizodi, zahvaljujući Vjenci koji je otišao razgovarati s Titom, Vilko biva skinut s liste nacionalnih heroja, a Krsto s liste odmjetnika.

Nemanja Lazarević 

Nemanja Lazarević, rođen kao Angel Arhovski, fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačio Aleksandar Srećković.

Nemanja je potporučnik i navodno plemić iz Srbije, u lovu na novac. Zaručen za Belu, te često ulazi u konflikte s Ivanom Bijelićem. Uživa u bezgraničnom Karlovom povjerenju, no često je u svađi s groficom Antonijom.

On je zapravo obavještajac. Početkom serije radi za kralja Pavla Karađorđevića, a kasnije za Engleze.

Nemanja je ženskaroš, te često vara Belu. Najčesće s Lisom.

Nemanja krije tajne iz svoje prošlosti. Pravo ime mu je Angel Arhovski. Bio je u vezi s Allegrom, kćeri Beline prijateljice Kristine, te je nakon požara u kom je poginula uzeo identitet njezina zaručnika - Nemanje Lazarevića. Kristina zna tko je on, te ga krivi za nesreću u kojoj je poginula Allegra. Ipak je Nemanja ucjenjuje da šuti o tome Beli.

Njegov život se dosta mijenja kada se na njegovom i Belinom vjenčanju pojavi Allegra. On nakon vjenačanja odlazi Beli, te joj govori kako ju ne voli i da je napušta. Odlazi s komunistima u šumu gdje prestaje koristiti identitet Nemanja.

U to vrijeme i Allegra je bila na strani komunista i oni započinju vezu. Međutim, Allegra mora otići u London.

Dok je Allegra u Londonu, Bela i Nemanja se iznenadno ponovo zbližavaju. Allegra ih zatekne zajedno i odlazi.

Na kraju serije, Bela i Nemanja ostaju zajedno. Nakon rata, bježe u Argentinu.

Sporedni likovi

Vjenceslav "Vjenco" Radić 

Vjenceslav "Vjenco" Radić fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je kroz cijelu seriju tumačio Ivica Pucar.

Vjenco je idealist, pjesnik, književnik, student prava, urednik poznatog dnevnog lista. Najbolji Krstin prijatelj, ujedno i osoba koja će Helenu uvesti u svijet ženske samostalnosti i novinarstva i od nje napraviti ime.

Vjenco je strastveni komunist. Vjeran partiji i sve bi dao kada bi komunisti vladali zemljom.

Njegov život se poprilično mjenja kada ga Helena moli da zastupa Lisu na sudu. On pristaje i ubrzo kreće u romantičnu vezu s Lisom. Međutim, ona se naglo završava, nakon što Vjenco spava s Lisinom suparnicom, te osobom koja ju je tužila - Dagmar.

Vremenom, Vjenco i Lisa se ponovo zbližavaju i rastaju te ponovno u krug, tako da se može reći da povrijemeno ostvaruju veze pune uspona i padova. Vjenco konačno raskrsti s Lisom, nakon njezine veze s Franjom. To joj ne može oprostiti - em što je izdaja, em je Franjo Valent visokopozicirani ustaša. On ne shvaća kako je Lisa s njim samo kako bi se spasila.

Kasnije, Vjenco nerado pristaje pomoći grofu Karlu pri bjegu. Na ovom dugom, te rizičnom putovanju nepoznata ishoda, Vjenco polako spoznaje sebe, svoje želje i ljubavne ideale, te upoznaje Karla i iznenadno postaju jako dobri prijatelji.

Kasnije, Vjenco s Krstom, Radetom, Nemanjom (Angelom), te drugima bježi u šumu boriti se. Ubrzo im se pridružuju Lisa, Helena i Tereza. Lisa mu govori kako je napustila Valenta, te da mogu biti zajedno. Iako ju on u početku odbija, stara ljubav se ponovno rasplamsava.

Na kraju serije, Lisa i Vjenco žive u Lisinom stanu i planiraju vjenčanje.

Dagmar Cohen 

Dagmar Cohen fiktivni je lik iz povijesne telenovele Ponos Ratkajevih. Lik je od 52. epizode do kraja serije tumačila Ksenija Pajić.

Dagmar je prva žena Lisinog pokojnog muža Ezre. Ljuta je na nju jer joj je otela muža. Nakon Ezrina i Lisina odlaska u Hrvatsku, Dagmar ostaje u Njemačkoj do početka Drugog svjetskog rata. Tada više ne može izdržati u Njemačkoj.

Spas nalazi u Hrvatskoj, u kojoj se tad nije ratovalo. Odlazi kod Lise u stan, gdje se useljava. Međutim, Dagmar ne mari za Lisino gostoprimstvo, te planira joj oteti stan i bogatstvo nasleđeno od Ezre. Sudi se s njom.

Dagmarin odvjetnik je Otto Wieser, dok Lisu zastupa njezin ljubavnik Vjenco. Nakon što shvaća da je mladi Vjenco britka jezika dostojan protivnik Ottu, Dagmar odlučuje pobrinuti se da ju više ne zastupa. Spava s njim i dobiva što je željela.

Međutim, neprilike stvara Ottovoj obitelji - ženi Jolandi, te kćeri Hanni. Dagmar koketira s Ottom koji se ne opire. Otto ju ostavlja i odbija ju zastupati, nakon Jolandine odluke da ga ostavi i odvede Hannu.

Dagmar kasnije pomaže Lisi, dajući joj pare kojima ona uspije doći do Vjence, koji je tad bio u zatvoru. Tada se Dagmar i Lisa iznenadno mire i sprijatelje, te postaju najbolje prijateljice u borbi za opstanak.

Kasnije, odlazi u Valentinin cabaret, te postaje njezina partnerica i tamo se seli. 

Ubrzo saznajemo da je Dagmar lezbejka, ili pak biseksualka, nakon što ulazi u vezu s Allegrom - Kiki, koja je prethodno bila u vezi s Valentinom.

U to vrijeme, u Valentininom cabaretu jedna od stalnih mušterija postaje njemački pukovnik Hans Georg Müller, Dagmarina ljubav iz mladosti. Nešto ranije, Dagmar je uzela lažni identitet Jelene Kralj. Hans ju prepoznaje, no Dagmar ga ubjeđuje da to nije ona.

Nakon Allegrinog povratka u cabaret, Dagmar i ona se razilaze, a Hans čuje Allegru kako se Dagmar obraća pravim imenom. Ubrzo, Dagmar obnavlja stari odnos iz mladosti, te po Lisinom nagovoru se udaje za Hansa.

Kasnije, ponovno je ujedinila obitelj Wieser, koju je po svom dolasku jedno vrijeme poljuljala. Naime, Jolanda i Otto su odvedeni u logor, a Hanna se spasila. Zatim su Jolanda i Otto razdvojeni, te godinama niko nije znao šta je s drugim dvoma. Dagmar je pronašla Jolandu i ponovno je ujedinila s Hannom. Ubrzo je došao i Otto.

Hansa krajem serije uhite.

Nakon Valentininog odlaska, cabaret vodi s Belom, do kraja serije.

Vanjske poveznice 
 

Popisi
Ponos Ratkajevih